Valle (Arizona, SAD), općina u SAD-u
Valle (Aust-Agder, Norveška), općina u Norveškoj
Valle (Honduras), departman u Hondurasu
Valle (Vecumnieku novads, Latvija), a selo u Latviji
Valle del Cauca, provincija u Kolumbiji
 Valle ili Valle d'Istria,  talijanski naziv za Bale, Istarska županija